Индивидуальная гонка с раздельным стартом среди мужчин на чемпионате мира по шоссейным велогонкам 2013 года прошла 25 сентября в итальянской Тоскане и связала между собой города Монтекатини-Терме и Флоренция. Победу одержал чемпион прошлого года Тони Мартин, для которого эта победа стала третьей подряд.

Результаты

Ссылки 
Финишный протокол

Чемпионат мира по шоссейным велогонкам 2013